Kraftwerk Böhlen bezeichnet folgende Kraftwerke in oder bei Böhlen in Sachsen, an der Grenze zum Nachbarort Lippendorf: 
 Industriekraftwerk Böhlen (Baujahr 1926, ersetzt durch das Kraftwerk Lippendorf (siehe unten))
 Altkraftwerk Lippendorf (Baujahr 1965, Abriss ab 1997)
 Kraftwerk Lippendorf (Bau ab 1995, in Betrieb seit 2000)